Blood Money (englisch: Blutgeld) bezeichnet:

Filme:
 Blood Money (1917), US-amerikanischer Stummfilm von Fred Kelsey (1917)
 Blood Money (1921), britisch-niederländischer Spielfilm von Fred Goodwins (1921)
 Blood Money (1933), US-amerikanischer Spielfilm von Rowland Brown (1933)
 Verweistitel von In meiner Wut wieg’ ich vier Zentner, Italo-Western von Antonio Margheriti (1974)
 Blood Money (1980), australischer Spielfilm von Christopher Fitchett (1980)
 Verweistitel von Tropic War, US-amerikanischer Actionfilm von Jerry Schatzberg (1988)
 Originaltitel von Blackmail – Blutige Abrechnung, US-amerikanischer Spielfilm von John Shepphird (1996)
 Blood Money (2012), indischer Spielfilm von Vishal Mahadkar (2012)
 Blood Money (2017), US-amerikanischer Spielfilm von Lucky McKee (2017)

Musik:
 Blood Money (Band), ehemalige englische NWoBHM- und Thrash-Metal-Band
 Blood Money (Tom-Waits-Album), Album von Tom Waits (2002)
 Blood Money (Mobb-Deep-Album), Album von Mobb Deep (2005)
Bloodmoney, Lied von Poppy (2019)

Computerspiele:
 Blood Money (Computerspiel), Shoot-em-up-Spiel von DMA Design (1989)
 Hitman: Blood Money, vierter Teil der Computerspielreihe Hitman (2006)